Начакачи има више значења:

 Начакачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Начакачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику